«Волшебница Шалот» () — одна из самых известных картин английского художника Джона Уильяма Уотерхауса, созданная в 1888 году. Это первая версия картины, посвящённая одноимённой поэме Альфреда Теннисона «Волшебница Шалот» (в России известна в переводе Бальмонта).

Сюжет 
В поэме Теннисона «Волшебница Шалот» рассказывается история девушки по имени Элейн, на которой лежит проклятье: она обязана оставаться в башне на острове Шалот и вечно ткать длинное полотно. Шалот расположен на реке, текущей в Камелот. Никто не знает про существование Элейн, потому что проклятье запрещает ей покидать башню и даже смотреть из окна. Взамен у неё в комнате висит огромное зеркало, в котором отражается окружающий мир, и девушка занимается тем, что ткёт гобелен, изображая на нём чудеса окружающего мира, которые ей удалось увидеть. Постепенно мир всё больше захватывает её, а одинокое сидение в башне утомляет. Однажды она видит в зеркале, как сэр Ланселот скачет в Камелот, и покидает комнату, чтобы поглядеть на него из окна. В ту же секунду исполняется проклятье, гобелен распутывается, а зеркало трескается.
Элейн понимает, какой необдуманный поступок совершила, и бежит из башни. На берегу реки она находит лодку и записывает на ней своё имя. Она плывёт по реке и поёт печальную песню, но умирает прежде, чем доплывает до Камелота, где могла бы обрести счастье и любовь. Когда её находят жители, Ланселот дивится, что это за прекрасная женщина.

Описание картины 
Поэзия Теннисона была очень популярна среди прерафаэлитов, к которым примыкал Уотерхаус. Хотя в данном случае Теннисон пишет о трагической любви, художники (Холман Хант, Россетти, Артур Хьюз, Уотерхаус) всегда наполняли картины по «Волшебнице Шалот» своим смыслом и отражали мировоззрение людей Викторианской эпохи, избирая для иллюстрации разные сюжетные отрывки и по-разному интерпретируя статус женщины. Возрастала роль женщины как хранительницы домашнего очага, а прерафаэлиты, в то же время, показывали внутренний конфликт между частными, личными надеждами и общественными обязанностями женщин.

Уотерхаус изображает Волшебницу Шалот в тот момент, когда она уже сидит в лодке и держит в руках цепь, которая крепит лодку к берегу. Рядом лежит гобелен, когда-то являвшийся средоточием её жизни, а теперь забытый и частично погружённый в воду. Свечи и распятие делают лодку похожей на погребальную ладью, Элейн смотрит на них с грустным, одиноким и одновременно отчаявшимся выражением лица. В то время свечи символизировали жизнь, на картине две из них задуты. Автор намекает, что Элейн осталось жить совсем недолго. Рот девушки открыт: она поёт прощальную песню.

Пейзаж нарисован небрежно — Уотерхаус отступил от прерафаэлитских традиций, когда природа изображалась максимально достоверно и подробно.

Позднейшие версии 

Позднее Уотерхаус написал ещё две картины, посвящённые «Волшебнице Шалот». Вариант 1894 года называется «Волшебница Шалот смотрит на Ланселота» () и по композиции напоминает картину Холмана Ханта «The Lady of Shalott»: Элейн изображена в момент «падения». Девушка из окна своей башни смотрит на проезжающего рыцаря, нити гобелена замотаны вокруг колен. А за её спиной — треснувшее зеркало. Как и в версии 1888 года, Уотерхаус не винит женщину, отдавшуюся эмоциям, а сочувствует ей. Как писал Теннисон, «на её лице написано рождение любви к чему-то, чего она была столь долго лишена, и эта любовь вырывает её из мира теней и ведёт в мир реальный».

Финальная версия картины (1911) носит название «„Меня преследуют тени“, — сказала Волшебница Шалот» (). «Меня преследуют тени» — цитата из поэмы Теннисона. Вопреки сюжету поэмы, Волшебница Шалот одета не в белое платье, а в ярко-красное, её фигура напоминает чувственную позу Марианы с картины Милле «Мариана» (1851). Комната освещена солнцем и нарисована в ярких тонах, в стиле ранних прерафаэлитов. Создается впечатление, что Элейн страдает от скуки, таким образом, очевидно, что рано или поздно она поддастся на искушение поглядеть на настоящий мир.

См. также 
 Прерафаэлитизм
 Уотерхаус, Джон Уильям
 Волшебница Шалот

Примечания

Ссылки 

 «Волшебница Шелот», перевод Марии Виноградовой
 Волшебница Шалот в Британской галерее Тейт
 Волшебница Шалот: Отношение прерафаэлитов к женщине в обществе
 Текст поэмы на английском языке

Картины Уотерхауса
Картины из собраний галереи Тейта
Картины по сюжетам артурианы
Водный транспорт в изобразительном искусстве